Biak steht für:

 Biak, eine indonesische Insel der Schouten-Inselgruppe bei Neuguinea
 Kota Biak, der Hauptort der Insel Biak
 Biak (Ethnie), eine Volksgruppe in der Region

Siehe auch:
 Bijak